Anton Schmaus ist der Name folgender Personen:

* Anton Schmaus (Widerstandskämpfer) (1910–1934), deutscher Zimmermann, Mordopfer der Köpenicker Blutwoche 
 Anton Schmaus (Koch) (* 1981), deutscher Koch